Dahua bezeichnet:

 Dahua (大化瑶族自治县), autonomer Kreis der Yao im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Dahua (Dahua) (大化镇), Großgemeinde im gleichnamigen autonomen Kreis im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Dahua (Huangyuan) (大华镇), Großgemeinde im Kreis Huangyuan in der chinesischen Provinz Qinghai
 Dahua (Renshou) (大化镇), Großgemeinde im Kreis Renshou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dahua (Xupu) (大华乡), Gemeinde im Kreis Xupu in der chinesischen Provinz Hunan
 Dahua (Jinping) (大华街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jinping in der chinesischen Provinz Guangdong
 Dahua Technology, chinesischer Hersteller von Videoüberwachungssystemen